Fairway – borgo di Johannesburg (Sudafrica)
Fairway – città del Kansas (Stati Uniti)
Fairway Rock – piccola isola nello stretto di Bering
Fairway – zona del campo del golf